Empire — це перший сингл з альбому Empire, британського гурту «Kasabian».

Трек-лист 
2-track CD
 "Empire" – 3:24
 "Black Whistler" – 3:40
10"
 "Empire" (Single Edit) – 3:24
 "Empire" (Jagz Kooner Remix)
DVD
 "Empire" – 3:24
 "Ketang" – 2:12
 "Empire" (EPK video) – 9:44
Завантаження
"Heroes" (Девід Боуі, Брайан Іно) – 2:30

Посилання 
 

Пісні Kasabian
Сингли 2006
Пісні 2006
Рок-пісні